Радужное — название населённых пунктов.

Россия 
 Радужное — посёлок в Нестеровском районе Калининградской области.
 Радужное — село в Сызранском районе Самарской области.
 Радужное — село в Грозненском районе Чечни.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Радужное — село в Красногвардейском районе.

Украина 
 Радужное (до 2016 года — Коммунаровка) — село в Пятихатском районе Днепропетровской области.
 Радужное — село в Острожском районе Ровненской области.
 Радужное (до 2016 г. — Оборона Рад) — село в Новосанжарском районе Полтавской области.

См. также 
 Радужное сельское поселение